|}
Die Bahnstrecke Tuomioja–Raahe () ist eine Bahnstrecke in Finnland. Sie hat die russische Spurbreite von 1524 mm, eine Länge von 31,5 km und ist elektrifiziert. Eigentümer der Strecke ist der finnische Staat.

Geschichte 
Der Abschnitt zwischen Tuomioja (bis 1953 trug der Bahnhof den Namen Lappi) und Raahe wurde am 5. Dezember 1899 durch die Eisenbahnaktiengesellschaft Raahe (Raahen rautatie Oy) eröffnet. Damit war die Strecke im Besitz einer der wenigen privaten Bahngesellschaften in Finnland. 1926 wurde die Strecke von der Staatsbahn übernommen. Zusammen mit der Strecke übernahm die VR zwei Dampflokomotiven, ein erst 1925 beschafftes Paar Benzoltriebwagen und 43 Wagen. Die VR erhielt damit ihre ersten Triebwagen.

Der Personenverkehr wurde im Herbst 1966 eingestellt. 2001 wurde die Strecke elektrifiziert.

Am 1. September 1900 folgte die Verlängerung von Raahe zum Hafen in Lapaluoto. Andere Quellen sprechen vom 1. September 1968.

Betrieb 
Es verkehren ausschließlich Güterzüge auf der Strecke. Zwischen Tuomioja und Raahe ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt und zwischen Raahe und Rautaruukki sind Geschwindigkeiten bis 35 km/h als Rangierfahrt zulässig. Pro Tag verkehren sechs Güterzüge auf der Strecke.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland
Bahnstrecke TuomiojaRaahe
Bahnstrecke TuomiojaRaahe